Sergio Daniel Martínez (ur. 1969) – urugwajski piłkarz.
 Sergio Gabriel Martínez (ur. 1975) – argentyński bokser.